

Persone 
Lura – cantante portoghese

Geografia 
Lura – torrente della Lombardia, Italia
Lura – lago della contea di Blue Earth

Centri abitati 
Lura – l'unica frazione di Blessagno in provincia di Como, Italia
Lura – villaggio della Regione Autonoma del Tibet, Cina
Lura – borgo della città di Sandnes nel Rogaland, Norvegia